Кокурхой, Коккурхой () — ингушский тайп, ведёт своё происхождение из средневекового селения Коки в горной Ингушетии.

История 
Родовым селением тейпа Кокурхой является селение в горной Ингушетии Кек. В начале XX века представители тайпа оказывали помощь абрекам (народным мстителям), укрывая их от властей и также присоединяясь к абреческим отрядам. В 1910 году царским властям стало известно, что отряд чеченских и ингушских абреков во главе с Зелимханом укрываются в высокогорных селениях Коки и Нилхе. Царские войска, насчитывавшие две тысячи солдат, под предводительством князя Андроникова (начальникa Назрановского округа) окружили селение Коки. Андроников предложил Кокурхоевым сдать Зелимхана и его семью, а взамен всех представителей рода освобождали от налогов на 50 лет. Однако ингуши отказались выполнить условие Андроникова; начался штурм селения, в результате которого Кокурхоевы смогли прорваться через окружение и спасти Зелимхана от плена. Однако были задержаны члены семьи Зелимхана, и когда Андроников с пленниками шли обратно в Эгикал, царские войска попали в засаду, наспех организованную самим Зелимханом, абреками и местными жителями. В результате данной засады царские войска понесли серьёзные потери, был убит князь Андроников. После этих событий Кокурхоевы понесли серьёзные потери, были разорены и сожжены целые селения Коки и Нилхе, взорваны жилые и боевые башни, а представителей тейпа в количестве 320 человек в 1911 году были высланы в Сибирь.

Активное участие представители тейпа приняли и в войне с армией генерала Деникина. Вооруженные силы Ингушетии во время Деникинского вторжения в Ингушетию возглавил представитель тейпа Хизир Орцханов. Брат Хизира Орцханова Игло Орцханов погиб вместе с отцом и братом абрека Зелимхана, спасая Зелимхана от плена. Похоронены в братской могиле в Чечне.

В 2018 году вышла 400-страничную книгу А. Килиматова «Кокурхой. История. Факты. Документы», изданную в 2018 г, в которой представлены документы и факты о роде.

В 2019 году прошла выставка «Летопись рода Кокурхоевых», на которой были выставлены экспонаты, рассказывающие об истории рода Кокурхой: фотоснимки представителей рода, сканы документов из царских архивов, схемы, карты, портреты.

Фамилии 
Представители данного рода носят следующие фамилии: Акбиевы, Алисхановы, Арапиевы, Арапхановы, Арчхоевы, Бахчежи (Стамбул, Турция), Балхоевы, Зауровы, Далаковы, Идиговы, Илезовы, Исламовы, Калиматовы, Кекнякъаан (Ирак), Кукорхоевы (Кокурхаевы), Мажирговы, Мархиевы, Мальсагошвили (Ахметовский Казбекский районы Грузии), Мухиевы, Орцхановы, Падиевы, Халмурзиевы, Цунтоевы, Чариевы, Чапановы, Чертоевы, Шадиевы, Шаулиевы.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Ингушские тайпы